Реджинальд Хорас Блайс (, , 3 декабря 1898 — 28 октября 1964) — британский японист и синолог, автор работ по хайку и дзэн-буддизму.

Биография 
Родился в графстве Эссекс в семье железнодорожного клерка. Ходил в школу в Илфорде. Во время Первой мировой войны в 1916 попал в тюрьму как уклонист (пацифист)  от службы в армии. После войны учился в Лондонском университете, закончив его с красным дипломом в 1923 году. 

В 1924 году женился на университетской подруге Анне Беркович. Некоторые биографы пишут, что чета переехала в Индию, где Блайс был недоволен британской колониальной политикой, но существует и мнение, что этот факт биографии был выдуман ментором Блайса Дайсэцу Судзуки.

Корея (1925—1935) 
В 1925 году Блайс с супругой переехали в Корею, находившуюся в то время под японским управлением. Блайс стал доцентом, преподавателем английского языка, в Сеульском университете Кэйдзё. В это время он начал изучать японский и китайский языки, а также основы дзэн-буддизма  (под руководством Ханаямы Таиги из Мёсин-дзи). 

В 1933 году Блайс усыновил корейского школьника и оплатил его обучение в Корее и в Лондоне. Жена ученого вернулась в Англию одна (1934). Блайс последовал за ней через какое-то время; в 1935 году супруги развелись.

Япония (1936—1964) 
Учёный вернулся в Сеул в 1936 году и на следующий год женился второй раз на японке Кисиме Томико, которая родила Блайсу двух дочерей: Нану и Харуми. Семья переехала в Канадзаву, где Блайс получил работу учителя английского в Четвёртой средней школе, ставшей впоследствии .

После нападения на Перл-Харбор в 1941 году Япония вступила во Вторую мировую войну. Как британский подданный, Блайс был интернирован, несмотря на то, что выражал сочувствие Японии и просил японского подданства, в чём ему было отказано. Пока он был в заключении, его огромная библиотека погибла во время воздушного налёта.

После войны Блайс стал посредником между японскими и американскими властями и старался смягчить процесс перехода к миру, активно посредничая между Управлением Императорского двора Японии и своим близким другом , членом штаба генерала Дугласа МакАртура. Вместе они составили императорскую декларацию Нингэн-сэнгэн, согласно которой Хирохито объявил себя человеком, а не божеством.

В 1946 годуР.  Блайса назначили профессором английского языка Университета Гакусюин, где учёный также преподавал английский наследному принцу, позднее взошедшему на престол по именем Император Акихито.

Основным достижение Блайса является популяризация японской поэзии, особенно хайку, и дзэн-буддизма на Западе. 

В 1954 Блайс получил степень доктора литературы в Токийском университете, а в 1959 — Орден Священного сокровища четвёртого класса.

Блайс умер в 1964 году от рака мозга и осложнений пневмонии в токийской . Похоронен на кладбище  в Камакуре рядом со своим близким другом Д. Судзуки.

Оставил следующее :

: 山茶花に心残して旅立ちぬ
 Садзанка ни кокоро нокоситэ табидатину

 Камелии цветку
 оставил сердце.
 В последний путь!..

Блайс и хайку 
После угасания первоначального интереса имажистов, Запад мало интересовался хайку.

В 1949 году Блайс опубликовал первый том своего четырёхтомного труда «Хайку» (), способствовав тем самым возвращению интереса на Западе к этой литературной форме (как и к Дальнему Востоку в целом). Позднее учёный опубликовал несколько работ, посвящённых  дзэн-буддизму, хайку, сэнрю и другим формам японской и азиатской литературы. Его самыми значительными трудами являются «Дзэн в английской литературе и восточные классики» (, 1942); четырёхтомник «Хайку» (1949—1952), написанный в виде комментированной антологии (содержит, в основном, несовременные хайку, хотя и включает произведения Сики); и двухтомная («История хайку» , 1964). На сегодняшний день Блайс считается самым значительным переводчиком и интерпретатором хайку для англофонов.

Библиография 
 Zen in English Literature and Oriental Classics, The Hokuseido Press, 1942. ISBN 0-9647040-1-3 ( Online copy(with paid subscription) )
 Haiku, 1949—1952, in four volumes, Volume 1: Eastern Culture. Volume 2: Spring. Volume 3:Summer-Autumn. Volume 4: Autumn-Winter. The Hokuseido Press, ISBN 0-89346-184-9
 Senryu: Japanese Satirical Verses, The Hokuseido Press, 1949 ISBN 0-8371-2958-3
 Japanese Humour, Japan Travel Bureau, 1957
 Japanese Life and Character in Senryu, 1959.
 Oriental Humor, 1959.
 Zen and Zen Classics, in five volumes, Volume 1: General Introduction, from the Upanishads to Huineng.1960.ISBN 0-89346-204-7. Volume 2: History of Zen,1964. ISBN 0-89346-205-5. Volume 3: History of Zen. 1970. Volume 4: Mumonkan.1966. Volume 5: Twenty-Five Zen Essays.1962. ISBN 0-89346-052-4. The Hokuseido Press.
 Edo Satirical Verse Anthologies, 1961. The Hokuseido Press.
 A History of Haiku in two volumes. Volume 1: From the Beginnings up to Issa.ISBN 0-9647040-2-1. Volume 2: From Issa up to the Present.ISBN 0-9647040-3-X.1963.The Hokuseido Press.
 Games Zen Masters Play : writings of R. H. Blyth, 1976.
 A Survey of English Literature.
 Humour in English Literature: A Chronological Anthology.
 Easy Poems. Vol 1 and 2.
 How to Read English Poetry.
 A Week on the Concord and Merrimack River (Shortened, with Introduction and Notes).
 Buddhist Sermons on Christian Texts, Heian International, 1976, ISBN 978-0-89346-000-6
 На русском языке
 
 
 Блайс, Р. Восточный юмор. М. 1983.

 Литература 
 Jerome D. Salinger, Raise High the Roofbeam, Carpenters / Seymour: An Introduction, (c.1955/c.1959, The New Yorker), 1963
 D. T. Suzuki, Reginald Horace Blyth 1898—1964 (Memorial Article); in: The Eastern Buddhist, New Series Vol.1 No.1, Sept. 1965; Reprint as Dust Jacket Text, Blyth, Zen and Zen Classics, Vol.4, Mumonkan, 1966
 Shojun Bando, in Memory of Prof. Blyth; in: The Eastern Buddhist, New Series Vol.1 No.1, Sept. 1965
 Yasuyoshi Kawashima (ed),Blyth in Retrospect / Kaiso no Buraisu, 1984; (in Japanese)
 Masanosuke Shinki, About Blyth / Buraisu no koto; in: Y. Kawashima (ed), Blyth in Retrospect, 1984; (in Japanese)
 Motoko Fujii, Mr. Blyth in his Early Days / Wakakihino Buraisu-san; in: Y. Kawashima (ed), Blyth in Retrospect, 1984; (in Japanese)
 Pinnington, Adrian, R.H. Blyth, 1898—1964; in: Ian Nish (Ed.), Britain & Japan. Biographical Portraits, Chap. 19, Japan Library, 1994; Reprint RoutledgeCurzon 1994, ISBN 1-873410-27-1
 Robert Aitken, Remembering Blyth Sensai; in: Robert Aitken, Original Dwelling Place. Zen Buddhist Essays, Counterprint Press, 1997, ISBN 8087178414
 Ikuyo Yoshimura, R. H.Blyth and World Haiku; in: World Haiku Review, Vol.2 Issue 3, Nov. 2002
 James W.Hackett, R. H. Blyth and J. W. Hackett; in: World Haiku Review, Vol.2 Issue 3, Nov. 2002
 Yoshio Arai, Zen in English Culture — Understanding Blyth Zen'', The Hokuseido Press, 2005; ISBN 4-590-01190-5
 Kuniyoshi Munakata, Thank you, Professor Blyth, / Buraizu Sensei, Arigato, Sangokan, 2010, ISBN 978-4-88320-497-7; (in Japanese)
 Kuniyoshi Munakata, A Short Introduction to R. H. Blyth, Feb. 2014.
 Аудиозапись: Alan W. Watts, Haiku, Translations by R. H. Blyth, CD locust music 50, 2004 (first broadcast on KPFA Radio 1958; Vinyl 1959)

Примечания 

Синологи Великобритании
Японисты Великобритании
Выпускники Университетского колледжа Лондона
Выпускники Института образования (Университетский колледж Лондона)